

Cinema 
 The Chimes  – film del 1914 diretto da Thomas Bentley
 The Chimes  – film del 1914 diretto da Herbert Blaché

Letteratura 
 Le campane (The Chimes) –  romanzo breve di Charles Dickens del 1844

Musica 
 The Chimes  – gruppo musicale britannico